Hrussó vára, Keresztúr határában
Balogrussó (1899-ig Hrussó, szk. Hrušovo), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Rimaszombati járás
Felsőkörtvélyes (szk. Vyšný Hrušov), Szlovákia, Eperjesi kerület, Homonnai járás
Magasmajtény (1891-ig Hrussó, szk. Hrušov), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Nagykürtösi járás